(1976-), compositrice, musicienne et actrice américaine.
  (1942-), professeur de littérature et hispanologue britannique.
  (1691-1753), négociant danois.
  (1951-), animateur radio américain.
 John Powers Severin (1921-2012), dessinateur américain de bande dessinée.
 Marie Severin (1929-2018), dessinatrice américaine de bande dessinée.
 Scott Severin (1979-), footballeur écossais.
 Tim Severin (1940-2020), explorateur, historien et écrivain britannique.
 Mark Severin (1906-1987), illustrateur, graveur, calligraphe et peintre belge.

Pseudonyme 

 Steven Severin (1955-), compositeur britannique.
Patronyme anglais
Patronyme belge